Scuola di streghe (The Worst Witch) – serie televisiva (1998-2001)
 Zero in magia (The Worst Witch) – film per la televisione 
 The Worst Witch – serie di libri
 Una strega imbranata (The Worst Witch) – serie televisiva (dal 2017)